Mandan (volk), een indianenvolk in de Amerikaanse staten North en South Dakota
Mandan (taal), taal van de Mandan
 Mandan (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota